Changjiang står för flera kinesiska ord med skilda skriftbilder och ordtoner. Det kan avse:

 Changjiang, "Långa floden" – Yangtze-flodens kinesiska namn
 Changjiang Zhongxiayou Pingyuan – Yangtze-slätten, provinserna Hubei och Jiangsu
 Changjiang, Hainan – autonomt härad i Hainan-provinsen
 Changjiang, Jingdezhen – stadsdistrikt i Jingdezhen, Jiangxi-provinsen

 Changjiang (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 25,33, long 113,93)
 Changjiang (köpinghuvudort i Kina, Jiangsu Sheng, lat 32,10, long 120,56)
 Chang Jiang (biflod i Kina)  – vattendrag i Jiangxi-provinsen